Karatau (miasto) – miasto w Kazachstanie 
 Karatau (góry) – góry w Kazachstanie